Birckholtz ist der Familienname folgender Personen: 

 Cuno Christoph von Birckholtz (1645–1700), kursächsischer General
 Georg Albrecht von Birckholtz (1710–1777), preußischer Landrat und Kammerbeamter
 Gottlob Heinrich von Birckholtz (1706–1787), deutscher Jurist
 Johannes Birckholtz (1903–1994), deutscher Jurist, Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung